Дамасий (лат. Damasus) — имя.

 Дамасий I (именуемый также Дамас; 300—384) — епископ Рима с 1 октября 366 года по 11 декабря 384 года. Первый из римских епископов стал называть себя папой. 
 Дамасий II (в миру граф Поппо Бриксен; ум. 1048) — Папа Римский с 17 июля по 9 августа 1048 года.